Regió croata de Krajina.
 República sèrbia de Krajina que va ser una entitat sèrbia autoproclamada a Croàcia l'any 1991.